Walter Blume (nato negli anni ottanta del XIX secolo; attivo tra gli anni dieci e gli anni trenta del XX secolo) – maestro di cappella, critico musicale tedesco, e allievo di Johannes Brahms
 Walter Blume (1896-1964) –  asso dell'aviazione tedesco imperiale della Prima guerra mondiale e progettista aeronautico
 Walter Blume (1906-1974) –  ufficiale tedesco delle SS-Standartenführer